Het Nederlands kampioenschap dammen 2018 werd van woensdag 4 t/m vrijdag 13 april door 12 deelnemers in Harlingen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 7e keer) Alexander Baljakin met 16 punten uit 11 partijen. 
Nummers 2 en 3, respectievelijk Roel Boomstra en titelverdediger Martijn van IJzendoorn noteerden evenveel punten. 
Boomstra en Baljakin noteerden beide 1 plusremise, waar Van IJzendoorn er geen had. 
De barrage tussen Baljakin en Boomstra werd gewonnen door Baljakin, die 1 plusremise noteerde.

Scoretabel

Barrage om de titel

Externe links
 Website van het NK
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 2018
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen